Tigri (India), een plaats in Zuid-Delhi, India
 Tigri-gebied, een omstreden gebied tussen Suriname en Guyana
 Atto Tigri (1813-1875), een Italiaans medicus / anatoom
 Giuseppe Tigri (1806-1882), een Italiaans abt en schrijver